Dave (rapper)
Dave (filme)
Dave the Barbarian

Desambiguações de antropônimos